Пестрак — фамилия.

Известные носители:

 Пестрак, Марек (род. 1938) — польский режиссёр.
 Пестрак, Филипп Семёнович (1903—1978) — советский белорусский писатель, деятель национально-освободительного движения в Западной Беларуси.